Die Fußball-Bezirksklasse Niederrhein 1937/38 war die fünfte Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Niederrhein im Sportgau Niederrhein. Die räumliche Gliederung der einzelnen Gruppen wurde etwas verkleinert, wodurch, wie bereits zwischen 1934 und 1936, der Spielbetrieb in sechs Gruppen ausgetragen wurde. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Niederrhein 1938/39, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich die BSG Westende Hamborn, die erst 1937 aus einer Fusion zwischen dem SV Westende Laar und Thyssen Hamborn entstand, sowie Rot-Weiss Essen durch.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen – Eine Chronik in Tabellen. Agon-Sportverlag, Kassel 1997, .

1937
Fußballsaison 1937/38